Марко Мугоша може да буде:

Марко Мугоша (фудбалер)
Марко Мугоша (кошаркаш)